est un mot anglais qui signifie « otages ». Il peut aussi désigner :
 Hostages, un jeu vidéo édité par Infogrames aussi appelé  ;
 , un téléfilm de  sorti en 1992 ;
 Hostages, une série télévisée américaine diffusée à partir de 2013 sur CBS ;
 Hostages, une série télévisée israélienne  diffusée en 2013 ;
 Hostages, une série télévisée indienne réalisée par Sudhir Mishra ;
 Hostages, un film russo-géorgien réalisé par Rezo Gigineishvili, sorti en 2017.

Voir aussi